Parasmittia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Karl Strenzke 1950. Parasmittia ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Parasmittia